Un échevin est un nom commun qui fait référence à :
 Échevin
 Échevin (Belgique)
 Échevin (Luxembourg)
 Échevin (Marseille) 
 Échevin (Paris) 
 Échevinage
 Le maître échevin est le chef suprême de la cité de Metz et du pays messin durant la République messine.
À Montréal et au Québec, échevin est l'ancien titre donné aux conseillers municipaux.

Notes et références